Зограф — фамилия и топоним.

Носители фамилии или прозвища 
 Зограф, Александр Николаевич (1889—1942) — специалист по античной нумизматике.
 Зограф, Георгий Александрович (1928—1993) — советский филолог и переводчик, индолог.
 Дмитрий Зограф (XIV век) — древнерусский переводчик.
 Димитр Зограф (Димитр Христов Димитров; 1796—1860) — болгарский художник-иконописец.
 Захарий Зограф (Захарий Христов Димитров; 1810—1853) — болгарский художник-иконописец, брат Димитра Зографа.
 Зограф, Ирина Тиграновна (род. 1931) — востоковед, синолог, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН.
 Зограф, Константин Юрьевич (1854—1933) — один из основателей и первый директор Московского химико-технологического института.
 
 Зограф, Петр Георгиевич — математик и физик-теоретик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории математических проблем физики Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова РАН.
 Зограф Юрий Николаевич (1880—1919) — зоолог. Работал в Московском Университете, Императорском Русском Обществе Акклиматизации животных и растений, Зоологическом саду, Политехническом Музее в Москве.
 Зограф, Юрий Николаевич (1936—1985) — биофизик, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР, работал в Институте молекулярной генетики.

Составные фамилии 
 Зограф-Дулова, Александра Юрьевна (1850—1919) — русская пианистка.
 Зограф-Плаксина, Валентина Юрьевна (1866—1930) — русская и советская пианистка. Основательница Общедоступного музыкального училища (ныне Академический музыкальный колледж при Московской консерватории).

Топоним 
 Зограф — болгарский монастырь на Афоне.
 Зограф — село в Болгарии.
 Пик Зограф — горная вершина, расположенная на острове Ливингстон в архипелаге Южных Шетландских островов в горах Тангра.

См. также 
 Зографос (значения)